Okręty US Navy o nazwie USS "Greyhound":
 Pierwszy  był szkunerem. Zakupiony w 1822 i sprzedany w 1824.
 Drugi  był okrętem patrolowym. W służbie w latach 1917-19.
 SS "Yale" był komercyjnym parowcem zwodowanym w 1906. Wszedł do służby w roli transportowca wojska pod nazwą USS "Yale" (ID-1672). Pełnił ją w latach 1918-19. Tę samą rolę pełnił w latach 1943-44 jako USS "Greyhound" (IX-106).

Greyhound